Засулье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Засулье — агрогородок в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Засулье — деревня в Лешуконском районе Архангельской области.

Украина 
 Засулье — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Засулье — село в Недригайловском районе Сумской области.